Plaats in Indonesië
 Sumurboto (Banyumanik), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Sumurboto (Jepon), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java